Величковский, Борис:
 Величковский, Борис Митрофанович (1947—2022) — советский и российский психолог.
 Величковский, Борис Тихонович (1923—2020) — академик Российской академии медицинских наук.